Сти́вен Пи́тер Мо́рин (, 19 февраля 1951 — 13 марта 1985) — американский серийный убийца, действовавший в 1970-х и начале 1980-х годов.  Его жертвами становились молодые девушки и женщины. Так как Морин вел бродяжнический образ жизни и постоянно перемещался по территории страны, точное число его жертв неизвестно. В начале 1980-х годов маньяк числился в первой десятке преступников, наиболее разыскиваемых ФБР на территории США.

Суд признал Морина вменяемым и приговорил его к смертной казни путём смертельной инъекции. В 1985 году приговор был приведён в исполнение.

Ранние годы 
О ранних годах Морина известно очень мало. Известно, что Стивен родился 19 февраля 1951 года в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Рос в социально неблагополучной обстановке. Рано бросил школу. В подростковые годы Стивен начал увлекаться наркотическими веществами, и стал сторонником духовных и материальных ценностей криминальной субкультуры, в связи с чем начал вести криминальный образ жизни.

В середине 1960-х годов Стивен подвергся аресту на территории штата Флорида за угон автомобиля. Он был осужден и некоторое время провел в учреждении для несовершеннолетних преступников. Освободившись в 1968 году, Стивен покидает пределы штата Флорида и начинает вести бродяжнический образ жизни. Большую часть 1970-ых Морин провел в Северной Калифорнии, в области залива Сан-Франциско, постоянно меняя места жительства и соблюдая конспирацию, для чего он использовал ряд псевдонимов для совершения различных правонарушений. Некоторое время Стивен проживал в городе Сан-Франциско, где работал автомехаником и строителем.

Криминальная карьера 
Начиная с 1970-х годов Стивен Морин впал в тяжёлую наркозависимость и вел бродяжнический образ жизни. В 1976 году в городе Сан-Франциско Морин совершил нападение на 14-летнюю девушку, в ходе которого похитил и изнасиловал ее. После совершения преступления он был объявлен в федеральный розыск. Находясь в розыске, Морин совершил серию убийств молодых женщин и девушек на территории разных штатов. Так в январе 1980 года он совершил похищение 19-летней Сьюзан Билот в городе Лас-Вегас, штат Невада. Ее тело было найдено только лишь четыре месяца спустя на территории штата Юта.

В июне 1980 года схожим образом было совершено похищение 20-летней Шерил Энн Дэниел, чей труп был впоследствии найден спустя 6 месяцев также на территории штата Юта. Обе женщины были застрелены. Возле тела Дэниелс была найдена кредитная карта, зарегистрированная на имя Морина, что позволило следствию связать эти убийства со Стивеном. В конце 1981 года преступник приехал в штат Колорадо, где осенью 1981 года совершил убийство 23-летней Шейлы Уолен в городе Денвер. После убийства Уолен Морин переехал в штат Техас, где вскоре в городе Сан-Антонио совершил нападение на 21-летнюю Дженну Брюс, которая была найдена задушенной 2 декабря.

11 декабря 1981 года убийца совершил еще одно убийство, застрелив 21-летнюю Кэри Скотт во время попытки угона ее автомобиля, после чего совершил похищение 14-летней девушки и, удерживая ее в качестве заложника, покинул Сан-Антонио и переехал в город Остин.

Арест 
После убийства Кэрри Скотт отель в городе Сан-Антонио, где проживал Стивен Морин, был окружен и подвергнут обыску, в ходе которого была арестована 32-летняя Сара Кларк, сообщница Стивена Морина и освобождена 23-летняя Памела Джексон, которая была похищена 30-ого ноября 1981 года. В ходе обыска также было обнаружено несколько фальшивых удостоверений личности, кредитных карт и карточек социального страхования, на основании чего Морина удалось связать по меньшей мере с 20 убийствами на территории 12 штатов США.

Стивен Морин был арестован днем 12 декабря на автовокзале города Остин. Он планировал сесть на автобус до города Форт-Уэрт с целью знакомства с известным телеевангелистом и проповедником Кеннетом Коуплендом. При аресте он не оказал сопротивления. Появившись в Остине, Морин отпустил заложницу 14-нюю Маргарет Мэйфилд Пэлм, не причинив ей вреда, после того как во время 10-часовой поездки девушка прочитала серийному убийце записи Коупленда. Морин отказался сотрудничать со следствием и придерживался принципа презумпции невиновности.

Суд 
Стивену Морину были предъявлены обвинения в убийстве Кэрри Скотт и Дженны Брюс. Так как доказательств причастности Стивена к этим убийствам было много, он признал себя виновным и приговорен к смертной казни в феврале 1984 года, после чего был экстрадирован в штат Колорадо, где предстал перед судом по обвинению в убийстве Шейлы Уолен, за которое был впоследствии также приговорен к смертной казни в конце 1984 года. После чего он должен быть экстрадирован в штат Юта для судебного разбирательства по обвинению в других убийствах. Всего же Стивен Морин проверялся на причастность к более чем 20 убийствам, совершенных на территории штатов Юта, Колорадо, Невада, Вашингтон, Айдахо, Индиана, Миссури, Пенсильвания, Техас и Калифорния. Только на территории штата Невада Стивен Морин проверялся на причастность к 8 убийствам.

В заключении 
Оказавшись в заключении, Морин принял систему ценностей и постулатов христианства, став последователем этой религии и последователем  христианской миссии проповедника Кеннета Коупленда, с членами которой он начал сотрудничество. Казнь Стивена Морина была назначена на март 1985 года. Незадолго до этого осужденный заявил о нежелании подавать апелляцию с целью назначения нового судебного разбирательства и перенесении даты казни, в связи с чем вступил в конфликт со своим адвокатом Дэвидом Голдштейном, который подал ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы с целью выявления признаков умственной отсталости или психических отклонений у своего подзащитного, но ходатайство было отклонено.

Казнь 
Стивен Питер Морин был казнен днем 13 марта 1985 года в тюрьме «Huntsville Unit» в городе Хантсвилл, штат Техас, посредством смертельной инъекции, в присутствии свидетелей из числа родственников жертв и одной своей подруги. В день казни Морин заказал свой последний ужин, включавший стейк, печеный картофель, сливочное масло, салат из зеленого горошка, банановый пудинг и кофе. В своём последнем слове, данном надзирателям и свидетелям своей казни, Стивен Морин изрек примерно следующее:«Отец, прости этих людей, потому что они не знают, что делают. Прости их, как ты простил меня, и я простил их. Господь Иисус, я отдаю тебе свою душу» (англ. «Father forgive these people for they know not what they do. Forgive them as you have forgiven me and I have forgiven them. Lord Jesus, I commit my soul to you»). Перед казнью Морин пребывал в крайне позитивном настроении. Из-за длительного употребления наркотических веществ у Стивена Морина произошло фатальное сужение вен и сосудов, вследствие чего медики пытались найти пригодную вену для введения физиологического раствора более 45 минут, что не имело прецедентов в истории.

Примечания

Ссылки 
 Offender Information  from the Texas Department of Criminal Justice

Серийные убийцы США
Насильники США
Осуждённые за сексуальные преступления против несовершеннолетних
Похитители США
Серийные убийцы по алфавиту
Серийные убийцы 1970-х годов
Серийные убийцы 1980-х годов
Преступники Флориды
Преступники Калифорнии
Преступники Невады
Преступники Колорадо
Преступники Техаса
Казнённые в 1985 году
Казнённые смертельной инъекцией в США
Казнённые за убийство